Beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival 2023 wurde ein Mixed-Turnier im Curling in Claut ausgetragen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale 

2023
Curling
Curling 2023
Claut
Curling (Italien)
Sportveranstaltung in Friaul-Julisch Venetien